Anno – periodo di tempo pari approssimativamente a quello impiegato dalla Terra per completare la sua orbita attorno al Sole

Persone
 Hideaki Anno (1960) – regista, animatore, sceneggiatore e attore giapponese
 Mitsumasa Anno (1926-2020) – illustratore e scrittore giapponese
 Moyoco Anno (1971) – fumettista e giornalista giapponese
 Noriko Anno (1976) – ex judoka giapponese
 Paul Di'Anno, pseudonimo di Paul Andrews (1958) – cantante britannico

Unità di misura
 Anno accademico – periodo dell'anno in cui un'università svolge la propria attività
 Anno bisestile – anno solare di 366 giorni
 Anno fiscale o anno finanziario – periodo di dodici mesi usato in ambito finanziario o commerciale
 Anno galattico, noto anche come anno cosmico – periodo di tempo impiegato dal sistema solare per compiere una rivoluzione attorno al centro della Via Lattea
 Anno giuliano – unità di misura temporale
 Anno luce – unità di misura della lunghezza
 Anno lunare – termine usato per indicare la durata di dodici mesi sinodici consecutivi
 Anno Mundi, abbreviato in AM o A.M. – era del calendario che inizia  con la creazione del mondo secondo una tradizione religiosa
 Anno platonico o grande anno o anno perfetto – tempo impiegato dall'asse terrestre per compiere un giro completo
 Anno tropico o anno solare – tempo impiegato dal Sole per tornare nella stessa posizione vista dalla Terra

Altro
 Anno – serie di videogiochi strategici in tempo reale